Leifeng bezeichnet:

 Leifeng (Dehua) (雷峰镇), Großgemeinde im Kreis Dehua in der chinesischen Provinz Fujian
 Leifeng (Tiantai) (雷峰乡), Gemeinde im Kreis Tiantai in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Leifeng (Wangcheng) (雷锋街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wancheng in der chinesischen Provinz Hunan